Iker Romero Fernández – ex pallamanista spagnolo
 Santiago Ernesto Romero Fernández – calciatore uruguaiano